Silke Vanwynsberghe (25 april 1997) is een Belgisch voetbalspeelster. 

Vanwynsberghe begon bij Lierse SK, maar kende daar relatief veel blessureleed. In 2016 trok ze naar KAA Gent Ladies waar ze 4 jaar kapitein was. Sinds 2022 speelt Vanwynsberghe voor RSC Anderlecht. Ook komt ze uit voor het Belgisch voetbalelftal. 

In het seizoen 2014/15 won Vanwynsberghe de Belgische beker voor vrouwen met Lierse en in de seizoenen 2016/17 en 2018/19 met Gent.

Statistieken

*Na 1 speelronde werd het bekertornooi gecanceld wegens COVID-19.

Laatste update: maart 2023

Interlands
Vanwynsberghe speelde voor alle nationale jeugdelftallen (O15, O16, O17, O19 en O21) en komt sinds 2 maart 2018 uit voor de Red Flames. 

Belgisch voetballer